Dickie Moore peut désigner :
 Dickie Moore (1931-2015), de son vrai nom Richard Moore, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Dickie Moore (1925-2015), acteur américain.